Marnixplein (Amsterdam)
Marnixplein 2-2B
Marnixplein 2C-8M
Marnixplein 10-12

 Marnixplein (Haarlem)
 Marnixplein (Vlissingen)